56-й чемпионат Греции прошёл в Салониках с 27 ноября по 5 декабря 2006 года.

 Категория: 9-я (средний рейтинг: 2459).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2006 год в шахматах
Ноябрь 2006 года
Декабрь 2006 года
Спорт в Греции в 2006 году